Le Bras ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriel Le Bras (1891–1970), französischer Jurist
 Martine Le Bras (* 1945), französische Tischtennisspielerin